konfederacja państw – związek państw utworzony w celu prowadzenia wspólnej polityki zagranicznej
 konfederacja – w historii Polski: związek zbrojny zawiązywany przez duchownych, szlachtę i miasta w celu realizacji własnych intencji
 Konfederacja – polskie ugrupowanie polityczne działające w 2001, związane z Adamem Słomką
 Konfederacja Wolność i Niepodległość – partia polityczna i koło poselskie w Sejmie VIII i IX kadencji
 Skonfederowane Stany Ameryki – potocznie zwane Konfederacją

Zobacz też